

Форест-Сіті — місто, штат Айова
 Форест-Сіті — місто, штат Міссурі
 Форест-Сіті — місто, штат Північна Кароліна
 Форест-Сіті — місто, штат Пенсільванія
 Форест-Сіті — селище, штат Іллінойс
 Форест-Сіті — переписна місцевість, штат Флорида